Каргозеро — топоним.

 Каргозеро (озеро, Архангельская область) — озеро в Онежском районе Архангельской области.
 Каргозеро (озеро, Вологодская область) — озеро в Бабаевском районе Вологодской области.
 Каргозеро (озеро, Карелия) — озеро в Сегежском районе Республики Карелии.
 Каргозёра — озёра в Холмогорском районе Архангельской области.

Примечания